Бинтан:

 Бинтан — остров в архипелаге Риау, принадлежащем Индонезии. 
 Бинтан — округ в индонезийской провинции Острова Риау.

См. также 
 Бинтао